Women in Love steht für:

 Women in Love, Originaltitel von Liebende Frauen (Roman), Roman von D. H. Lawrence (1920)
 Women in Love, Originaltitel von Liebende Frauen (Film), britischer Film von Ken Russell (1969)
 Women in Love (Fernsehserie), britische Fernsehserie nach gleichnamigem Roman von D. H. Lawrence (2011)
 Women in Love (Vettriano), Buchveröffentlichung von Jack Vettriano (2009)

Siehe auch:
 Woman in Love, ein Lied